Квалификация (отборочный турнир) 10-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в мае 1977 года. Всего в квалификации приняли участие 11 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Финляндия (страна-организатор), СССР, Венгрия, ГДР, Чехословакия, Болгария (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Бельгия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Швеция, Югославия.

Результаты

Группа А 
19—22.05.1977. Бари (Италия)

 19 мая: Югославия — Франция 3:0 (15:6, 15:4, 15:6); Италия — Турция 3:0.
 20 мая: Югославия — Турция 3:0; Италия — Франция 3:0.
 22 мая: Франция — Турция 3:0; Югославия — Италия 3:2.

Группа В 
19—21.05.1977. Доккюм (Нидерланды)

 Швейцария — отказ.

 19 мая: Нидерланды — Швеция 3:0 (15:8, 15:5, 15:0).
 20 мая: Румыния — Нидерланды 3:2 (15:13, 6:15, 7:15, 15:9, 15:8).
 21 мая: Румыния — Швеция 3:0 (15:3, 15:4, 15:2).

Группа С

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1977 года получили по две лучшие команды из групп — Югославия, Италия, Румыния, Нидерланды, Польша, ФРГ.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1977 год в волейболе
Май 1977 года
Чемпионаты Европы в 1977 году